Emmelius ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Emmelius (* 1972), deutsche Germanistin
 Curt Emmelius (1882–1968), deutscher Eisenbahnbeamter
 Simone Emmelius (* 1958), deutsche Fernsehredakteurin, Chefin von ZDFNeo